Лавандейра (Карразеда-ди-Ансьяйнш) — район в Португалии, входит в округ Браганса. 
 Лавандейра (Токантинс) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Токантинс.